BAP „Arica” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 peruwiańskie okręty podwodne:
 BAP „Arica” (R-4) – jednostka typu R z lat 20. XX wieku, ex R-4
 BAP „Arica” (S-36) – jednostka typu 209 z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy peruwiańskich okrętów